AKK kan syfta på:

 AKK – en tysk politiker, se Annegret Kramp-Karrenbauer
 AKK – en gammalkatolsk kyrka i Sverige, se Allmänna apostoliska kyrkan
 AKK – ett forskningsfält i vilket kommunikationsförmåga undersöks och, om nödvändigt, kompenseras för att personer med temporära eller permanenta kommunikationsproblem, se Alternativ och kompletterande kommunikation